Рекордер ( — тот, кто ведёт запись):
 Устройство для записи входящего сигнала на физический носитель. Например: магнитофон, видеомагнитофон.
 Английское название блокфлейты.
 В Англии, судья, назначаемый обыкновенно правительством для председательствования на суде присяжных при определении причин насильственной смерти.